Dose Dupla (álbum de Guilherme & Santiago)
Dose Dupla (álbum de Kelly Key)
Dose Dupla (filme) - filme de 2003 sobre a banda S Club 7
Dose Dupla - filme de 2013 com Denzel Washington e Mark Wahlberg
Two of a Kind (série de televisão)

Desambiguação